Дуйшебаев — фамилия. Известные носители:
 Дуйшебаев, Алекс (род. 1992) — испанский гандболист.
 Дуйшебаев, Кенешбек Асанбекович (род. 1957) — советский киргизский государственный деятель.
 Дуйшебаев, Талант Мушанбетович (род. 1968) — советско-российско-испанский гандболист.